Jacala de Ledezma (o semplicemente Jacala) – città messicana
 Jacala – personaggio immaginario de Il libro della giungla